

Altitude maximale

Altitude  minimale

Altitude moyenne

Plage d'altitude

Liens externes 
   limites administratives communes du piemont
   régions  provinces  communes italiennes
 institut géographique militaire 
  limites administratives istat
   Regioni, Province e Comuni italiani

Notes et références 

Provinces

Italie, provinces